Andreas Groll ist der Name folgender Personen:

* Andreas Groll (Fotograf) (1812–1872), österreichischer Fotograf
 Andreas Groll (Maler) (1850–1907), österreichischer Maler und Zeichenlehrer